El Sombrerito kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Sombrerito, Guerrero, ort, Zapotitlán Tablas, 
 El Sombrerito, Michoacán de Ocampo, ort, Contepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar